Дьковское — название нескольких населённых пунктов:
 Дьяковское — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Дьяковское — деревня Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.
 Дьяковское — деревня Октябрьского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.